Возмутитель спокойствия — многозначный термин:

Значения 
 «Возмутитель спокойствия» — первая часть дилогии Леонида Соловьёва «Повесть о Ходже Насреддине», созданная на основе среднеазиатских легенд и сказаний и вышедшая в свет в 1940 году.
 «Возмутитель спокойствия» — в российском прокате название нидерландского фильма «Боргман».